Polysporidiella är ett släkte av svampar. Polysporidiella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polysporidiella